Finnträskån kan syfta på:

 Finnträskån, Piteå kommun – ett vattendrag i Piteå kommun i södra Norrbotten
 Finnträskån, Skellefteå kommun – ett vattendrag i Byske socken, Skellefteå kommuni Västerbotten